Cerro Toledo es el nombre de varias elevaciones:

 elevación del estado de Nuevo México Cerro Toledo (Estados Unidos), en los EE. UU.
 
 elevación de la provincia de Zamora Chinchipe '''Cerro Toledo (Ecuador), en Ecuador.